Вуді Дюмарт (,  23 грудня 1916, Кіченер —  19 жовтня 2001, Бостон) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Член Зали слави хокею з 1992 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1933 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 20 років, провів, захищаючи кольори команди «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 860 матчів у НХЛ, включаючи 88 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1939, 1941.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948. 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1940, 1941, 1947.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Уродженці Кіченера
Померли в Бостоні
Німці Канади